Pante ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Pante (1878–1960), deutscher Tierarzt
 Isaac Pante (* 1981), Schweizer Schriftsteller
 Virgilio Pante (* 1946), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von Maralal

Siehe auch:
 Pante Macassar, Hauptstadt der osttimoresischen Exklave Oecusse